Börje Johansson kan avse:
 en svensk friidrottare, se Börje Johansson (friidrottare).
 en svensk fysiker, se Börje Johansson (fysiker).
 en svensk ishockeydomare, se Börje Johansson.
 en svensk professor, se Börje Johansson (ekonom).